Dacia může znamenat:
 Dácie – historické území v Rumunsku
 Dacia (automobilka) – rumunská automobilka
 Dacia (Botoșani) – obec v župě Botoşani
 Dacia (Brašov) – obec v župě Brašov
 Dacia (Satu Mare) – obec v župě Satu Mare
 Dacia literară – rumunský nacionalistický časopis poloviny 19. století
 středověký latinský název pro Dánsko